Каи́но (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 1945 человек (2008 г.), плотность населения составляет 95 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 25070. Телефонный код — 030.

Покровителем коммуны почитается святитель Зенон Веронский, празднование 21 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.caino.bs.it/

Ссылки 
 http://www.comune.caino.bs.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/